Кубок європейських чемпіонів 1973—1974 — 19-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Перегравання

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1973-1974 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1974 у футболі
1973 у футболі